Tshwane kan syfta på följande platser:

Botswana 

 Tshwane (ort), Ghanzi,

Sydafrika 

 Pretoria, Gauteng, City of Tshwane Metropolitan Municipality, 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar